Malanochlamys diomedia är en musselart som först beskrevs av Bergh 1894.  Malanochlamys diomedia ingår i släktet Malanochlamys och familjen kammusslor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kammusslor
diomedia